Пі́керінг () — англомовне прізвище або топонім.

Персоналії 
 Пікерінг (прізвище)

Топонім 
  — місто у Великій Британії, в графстві Північний Йоркшир.
 Пікерінг — місто в канадській провінції Онтаріо.

Інше 
  — кратер на Місяці.
  — кратер на Марсі.

Див. також 
 784 Пікерінгія